El Debate es el nombre de varios periódicos en lengua española:

El Debate, periódico liberal dirigido por Galdós y editado entre 1871 y 1873.
 El Debate, periódico católico español editado entre 1910 y 1936.
 El Debate, periódico filipino.
 El Debate, periódico mexicano.
 El Debate, periódico uruguayo.
 El Debate, periódico argentino, entre 1900-1996, en papel; desde 1997, en línea.
 El Debate, periódico digital español editado desde octubre de 2021.